Taxonomia:
 Un pseudofílum que es fa servir per a animals o plantes que no han pogut ser classificats: vegeu incertae sedis.
 El nom concret d'algunes espècies.